Bajarz – gawędziarz, anegdociarz
 Bajarz – mistrz gry w grach fabularnych
 Bajarz (ang. Storyteller) – serial telewizyjny z 1987 roku